Das Hobart International 2015 war ein Damen-Tennisturnier in Hobart. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 11. bis zum 17. Januar 2015 statt, zeitgleich mit dem Apia International (Kategorie: Premier) in Sydney.

Titelverteidigerinnen waren Garbiñe Muguruza im Einzel sowie Monica Niculescu und Klára Zakopalová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hobart International 2015 fand vom 9. bis zum 11. Januar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld qualifizieren:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Hobart
Hobart City